Любутск (Любуцк, Любутеск) — древнерусский город, находившийся на правом берегу Оки в 4 км ниже впадения в неё Дугны (ныне — с. Троицкое Калужской области). 

Название города по ручью Любуча (Любутка), протекающему с северной и восточной стороны. По другой версии, название ручья вторично, будучи производным от названия города, которое, в свою очередь, происходит от древнелитовского двухосновного имени Любут-Liubutas и восходит ко времени экспансии князя Ольгерда на восток.

История 
Самые ранние археологические свидетельства из Любутска (монеты) относятся к первой половине 14 века, когда, как считается, поселение и возникло. Согласно калужскому археологу Болдину И.В., "город Любутск практически всю историю своего существования находился под управлением Литвы".

Ранняя история Любутска связана с Брянским княжеством. Вместе с ним был присоединён к Великому княжеству Литовскому в конце 1350-х годов и стал пограничной крепостью. Город упоминается в 1372 году, когда великий князь литовский Ольгерд, объединившись с войском Михаила Тверского, выступил против великого князя московского Дмитрия Ивановича, которому удалось остановить его войско близ Любутска, заключив Любутский мир. Перечислен в летописном «Списке русских городов ближних и дальних» конца XIV века. Рязанский князь Олег Иванович разорил окрестности Любутска, на что великий князь литовский Витовт в том же году ответил опустошительным походом в пределы Рязанского княжества.
…сведав , что Олег сам вошел в литовские границы и начал осаду Любутска (близ Калуги), Василий послал туда боярина представить ему, сколь безрассудно оскорблять сильного. Олег возвратился, но Витовт уже хотел мести: вступил в его землю; истребил множество людей; оставив Олега укрываться в лесах, вышел с добычею и пленом.

В 1402 году рязанский князь Родослав Ольгович собирался завоевать Брянск, но его встретили под Любутском литовский князь Лугвений и Александр Патрикеевич, которые разбили рязанское войско в битве под Любутском, а князя взяли в плен.

По Угорскому договору 1408 года Любутск отошёл Великому княжеству Московскому и стал уделом князя Владимира Андреевича Храброго.

После гибели великого князя Романа Михайловича Любутск не сохранилcя за Брянском, а вошёл в состав Мценско-Любутского наместничества. К середине XV века Мценск и Любутск были подчинены Смоленску с сохранением в них особого наместничества. 

В 1460 году Любутск упоминается как пункт, которого достиг хан Ахмат во время движения по литовским землям к Москве. В 1473 году московский воевода Беклемишев ходил на любуцкие волости. В ответ любучане напали на московского князя Семёна Одоевского и убили его.
 
В августе 1492 года московский воевода князь Фёдор Телепня-Оболенский захватил Любутск, сжёг его и увёл в плен около 1,5 тыс. жителей города. В начале русско-литовской войны 1500—1503 годов Любутск был взят войсками Якова Захарьина и в 1503 году по Благовещенскому перемирию признан Литвой за Москвой.

Иван III завещал его сыну Андрею. В XVI веке крепость Любутска обветшала и остался лишь посад, ставший селом Любуцким. В записи 1566 года бывший детинец Любутска упомянут как городище.

Со второй половины 19 в. село Любутское (иногда Любудское) Калужского уезда именуется Троицким по расположенной в нём церкви.

Городище 
На западной стороне городища сохранился вал высотой до 30 м и длиной более 100 м. Близ городища древнего Любутска в петровскую эпоху была построена Троицкая церковь (разобрана в 1930-ые годы), в честь которой село стало называться Троицким. Сегодня на городище древнего Любутска расположено кладбище села Троицкого.

Примечания 

Исчезнувшие древнерусские города
История Калужской области
Города из Списка русских городов дальних и ближних
Городища Калужской области